Voici la liste des planètes mineures numérotées de 230001 à 231000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 230001 à 231000

230001-230100

230101-230200

230201-230300

230301-230400

230401-230500

230501-230600

230601-230700

230701-230800

230801-230900

230901-231000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000